Horrom är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Sjirak, i den västra delen av landet,  kilometer nordväst om huvudstaden Jerevan. Horrom ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Horrom är kuperad söderut, men norrut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydost om Horrom. Runt Horrom är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Gjumri,  kilometer norr om Horrom.

Trakten runt Horrom består i huvudsak av gräsmarker.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Sjirak